Пробота има више значења:

 Пробота (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Пробота (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Пробота (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији